Canai ima više značenja:
 Canai, Belluno
 Canai, Trento